El polipropileno reforzado con fibra de vidrio, conocido también por sus siglas PPFV, es una clase de polímero termoplástico.

Obtención
Se obtiene de la polimerización del propileno (o propeno) y se refuerza añadiéndole generalmente fibras de vidrio borosilicatado para aumentar su resistencia mecánica, maquinabilidad, estabilidad dimensional y resistencia a temperaturas de hasta 100 °C. Su resistencia a la luz ultravioleta se ve reforzada por el pigmento negro de humo y por la adición de estabilizadores UV sintéticos. Un aditivo antioxidante mejora su resistencia a productos químicos oxidantes.

Usos
Es comúnmente utilizado en la fabricación de accesorios de enlace o unión entre tuberías de conducción de fluidos (empalmes, codos, tes, válvulas, tapones... ).

Polímeros